Vähä Marjakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vähä Marjakari (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Vähä Marjakari (ö), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar